Die BNP Paribas Open 2009 waren ein Tennisturnier, das vom 11. bis 22. März in Indian Wells stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2009 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In dieser Saison war es das erste von neun Turnieren der Kategorie ATP World Tour Masters 1000. Parallel dazu wurden in Indian Wells auch die BNP Paribas Open der Damen ausgetragen.

Titelverteidiger im Einzel war Novak Đoković, er schied im Viertelfinale gegen Andy Roddick aus. Im Finale trafen Rafael Nadal und Andy Murray aufeinander. Der Spanier siegte in zwei Sätzen mit 6:1, 6:2 und holte sich den 33. Einzeltitel der Karriere sowie den zweiten Titel in Indian Wells, nachdem er sich bereits 2007 den Titel sicherte. Im Doppel traten Jonathan Erlich und Andy Ram nicht mehr gemeinsam zur Titelverteidigung an. Während Ram mit einem anderen Partner spielte, verzichtete Erlich ganz auf die Teilnahme am Turnier. Sieger im Doppel wurden Mardy Fish und Andy Roddick. Diese besiegten im Finale Max Mirny und Andy Ram in drei Sätzen mit 3:6, 6:1, [14:12].

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 96 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 32 Paaren. Die 32 topgesetzten Spieler im Einzel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 3.645.000 US-Dollar, die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 4.500.000 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 9. bis 10. März 2009 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kam ein Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 127 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 51 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 59 kB)

Tennisturnier in Indian Wells
ATP World Tour 2009